Pinienzapfen steht unter anderem für

 den Zapfen der Pinie (Pinus pinea)
 für die Zirbelnuss
 Pinienzapfen (Architektur), Typus eines Ornaments in der stilisierten Gestalt der Frucht einer Pinie
 Bahnstrecke in Südfrankreich: Pinienzapfenbahn